Piaf poate însemna:

O cântăreață franceză: Edith Piaf

Un exercițiu de dresaj ecvestru: Piaf (dresaj)
Argou: (vrabiuta)